Krzesło — mebel
 Krzesła — wieś na Białorusi
 Krzesła — sztuka teatralna